

Sigle 
 Jeunes Européens Fédéralistes – movimento politico giovanile europeo

Codici 
 JEF – codice aeroportuale IATA del Jefferson City Memorial Airport di Jefferson City (Stati Uniti d'America)

Sport 
 JEF United – società calcistica giapponese